Noam (נועם) é um nome hebraico que significa "encanto", "contentamento" (versão masculina do nome No'omi, Naomi ou Noemi). Pode se referir a:

Pessoas
 Noam Chomsky, linguista e ativista político de esquerda americano
 Noam Elkies, matemático e enxadrista americano
 Noam Federman, ativista político de direita israelense
 Noam Friedlander, escritor, crítico e roteirista americano
 Noam Gonick, diretor de cinema canadense
 Noam Pitlik, ator e diretor de televisão americano

Topônimos
No'am, moshav na região centro-meridional de Israel

Ver também
Noemi
Naomi

Nomes
Desambiguação